Gall je priimek več znanih oseb:

 Ernst Gall (1888—1958), nemški umetnostni zgodovinar
 France Gall (1947—2018), francoska pevka
 Franz Joseph Gall (1758—1828), nemški zdravnik anatom in frenolog